Jméno a příjmení Karel Anděl má více nositelů:

 Karel Anděl (astronom) (1884–1947) – český astronom
 Karel Anděl (politik) (1876–1929) – československý politik, poslanec za živnostenskou stranu